Cherrie ist der Familienname folgender Personen:
 George Cherrie (1865–1948), US-amerikanischer Naturwissenschaftler
 Peter Cherrie (* 1983), schottischer Fußballtorhüter

Siehe auch:
 Cherry
 Chery
 Sherry (Begriffsklärung)